Stadion Şəfa – stadion piłkarski w Baku, stolicy Azerbejdżanu, na którym swe mecze rozgrywają trzy azerskie drużyny: İnter Baku, AZAL PFK Baku oraz Bakili Baku, a także reprezentacja Azerbejdżanu. Obiekt może pomieścić 8 152 widzów.

Keşlə Baku
Stadiony piłkarskie w Baku